HFBA steht für:
 Heptafluorobutyric acid, deutsch Heptafluorbuttersäure
 Heptafluorbuttersäureanhydrid, Derivatisierungsmittel in der Gaschromatographie
 Hebrew Free Burial Association, Bestattungsinstitution für jüdische Bürger in New York City

Abkürzung